

Physique
En physique, on définit la pression, comme le quotient d'une force (F) sur l'aire de la surface (S) sur laquelle elle s'applique.

Par extension, ce terme prend des significations différentes :
 limiteur de pression
 pression acoustique
 pression-altitude
 pression artérielle ou pression sanguine (ou tension sanguine)
 pression atmosphérique
 pression cinétique
 pression critique
 pression de chambre
 pression de combustion
 pression de l'oxygène
 pression de radiation
 pression de vapeur (ou tension de vapeur)
 pression de vapeur saturante
 pression environnementale
 pression expiratoire positive
 pression hydrostatique
 pression osmotique
 pression partielle
 pression pulsée
 pression fermique
 vis de pression

Autres
 
 pression sociale
 pression corporelle
 pression psychologique
 pression populaire
 bière à la pression
 pression (technique de taille)
 Sous pression, film